Забайкальский — название населённых пунктов в России:
 Забайкальский — посёлок в составе Октябрьского района города Улан-Удэ, Бурятия.
 Забайкальский — посёлок в Читинском районе Забайкальского края.

См. также 
 
 Забайкальский военный округ
 Забайкальский район